Masuyama ist der Familienname folgender Personen:

 Asahi Masuyama (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Hiroyuki Masuyama (* 1968), japanischer Maler, Bildhauer und Fotograf
 Tsukasa Masuyama (* 1990), japanischer Fußballspieler